Yo vendo unos ojos negros puede referirse a:
 Yo vendo unos ojos negros, una tonada tradicional del folclore chileno, también adaptada a cueca;
 Yo vendo unos ojos negros, una película mexicano-chilena de 1947 dirigida por Joselito Rodríguez;
 Yo vendo unos ojos negros, canción y lado A de un sencillo de c.1940 de Elba Altamirano;
 Yo vendo unos ojos negros, canción y lado B de un sencillo de 1971 de Orquesta Aragón;
 Yo vendo unos ojos negros, una novela ecuatoriana de 1979 escrita por Alicia Yánez Cossío; o
 Yo vendo unos ojos negros, una telenovela ecuatoriana de 2004 adaptada por Ana Montes.